Децентрализованный турнир 1996 () — 80-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Турнирная таблица

Лигилья

Ссылки 
 Чемпионат Перу 1996 на rsssf.com

1996
Перу
1996 год в Перу